A Seleção Brasileira de Futebol em 2012 não participará de nenhuma competição oficial, já que a Seleção Olímpica disputou os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e o Superclássico das Américas é uma competição amistosa. Disputou 11 amistosos e mais um está definido.


Jogadores 
O Brasil jogou com os seguintes futebolistas nesta temporada:

Jogos

Amistosos 
Essas são as partidas amistosas disputadas ou definidas:

Superclássico das Américas

Ver também 
 Seleção Brasileira de Futebol
 Seleção Brasileira de Futebol Masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012

Ligações externas 
 
 

Futebol de 2012 no Brasil
2012